Перро () — французьке прізвище. Відомі носії:

Відомі носії 
 Анні Перро — канадська ковзанярка.
 П'єр Перро, суддя в парламенті (мерії) Парижа, батько синів Клода Перро, Шарля Перро, Ніколя Перро і П'єра Перро молодшого.
 Шарль Перро (1628—1703) — французький письменник, поет і критик, основоположник жанру літературної казки, син П'єра Перро старшого.
 Клод Перро (1613—1688)— французький науковець, архітектор і теоретик архітектури, син П'єра Перро старшого.
 Ніколя Перро — французький богослов, син П'єра Перро старшого.
 П'єр Перро молодший — французький письменник 17 ст., син П'єра Перро старшого.
 Жильбер Перро — канадський хокеїст, центральний нападник.

Французькі прізвища